Шестой чемпионат Молодёжной хоккейной лиги стартовал 1 сентября 2014 года и завершился 26 апреля 2015 года.

Межсезонье

Турниры

Кубок мира среди молодёжных команд

Участники соревнований

Подгруппа A

Подгруппа В

Клубы 
{| class="navbox wikitable" style="width:100%; text-align:left"
! style="background:white; text-align:center; width:10%" | Дивизион
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Команда
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Город
! style="background:white; text-align:center; width:23%" | Арена (вместимость)
! style="background:white; text-align:center; width:5%" | Основан
! style="background:white; text-align:center; width:5%" | в МХЛ
! style="background:white; text-align:center; width:12%" | Партнёрская команда
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Главный тренер
|-
! style="background:navy; text-align:center" colspan=8 |  Западная конференция 
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#ffd5e5; text-align:center" rowspan=11 | Дивизион Север
|-
| Алмаз
|  Череповец| Ледовый дворец (6 064)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Северсталь
| Евгений Михалкевич
|-
| МХК Динамо|  Санкт-Петербург
| СК «Юбилейный» (7 012)
| align=center | 2013
| align=center | 2013
| align=center | Динамо М
| Юрий Гайлик
|-
| Динамо-Шинник|  Бобруйск
| Бобруйск-Арена (7 191)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Динамо Мн
| Владимир Заблоцкий
|-
| Локо|  Ярославль
| Арена 2000 (9 070)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Локомотив
| Олег Браташ
|-
| Ред Булл|  Зальцбург
| Айсарена Зальцбург (3 500)
| align=center | 2013
| align=center | 2013
| align=center | Ред Булл
| Дерек Майер
|-
| СКА-1946|  Санкт-Петербург
| СК «Юбилейный» (малая арена) (7 012)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | СКА
| Виктор Ковалёнок
|-
| СКА-Серебряные львы|  Санкт-Петербург
| СК «Юбилейный» (малая арена) (7 012)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | —
| Сергей Яровой
|-
| ХК Рига|  Рига
| Inbox.lv (2 000)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Динамо Р
| Роналдс Озолиньш
|-
| Энергия|  Карловы Вары
| КВ Арена (6 000)
| align=center | 1932
| align=center | 2012
| align=center | Энергия
| Карел Млейнек
|-
| Юность|  Минск
| Минский ледовый дворец спорта (1 823)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Юность-Минск
| Игорь Кривошлык
|-
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#faeca8; text-align:center" rowspan=11 | Дивизион Центр
|-
| Амурские тигры|  Хабаровск
| Платинум Арена (7 100)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Амур
| Юрий Качалов
|-
| Атланты |  Мытищи
| Арена Мытищи (7 000)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Атлант
| Алексей Ярушкин
|-
| Беркуты Кубани|  Краснодар
| Ледовый дворец (3 200)
| align=center | 2013
| align=center | 2013
| align=center | Кубань
| Рамиль Сайфуллин
|-
| Капитан|  Ступино
| ЛДС имени В. Боброва (1 800)
| align=center | 1999
| align=center | 2011
| align=center | —
| Игорь Кривошлык
|-
| Красная армия|  Москва
| ЛДС ЦСКА (5 600)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | ЦСКА
| Михаил Васильев
|-
| МХК Спартак|  Москва
| ДС «Сокольники» (5 530)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Спартак
| Вадим Епанчинцев
|-
| МХК Химик|  Воскресенск
| ЛД «Подмосковье» (4 500)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | —
| Вадим Привалов
|-
| Русские витязи|  Чехов
| ЛХЦ «Витязь» (3 300)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Витязь
| Вячеслав Долишня
|-
| Сахалинские акулы|  Южно-Сахалинск
| Арена Сити ( 1 200)
| align=center | 2014
| align=center | 2014
| align=center | —
| Милан Ситар
|-
| ХК МВД|  Балашиха
| Балашиха-Арена (5 525)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Динамо М
| Сергей Орешкин
|-
! style="background:red; text-align:center" colspan=8 |  Восточная конференция 
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#cedff2; text-align:center" rowspan=11 | Дивизион Поволжье
|-
| Белые медведи|  Челябинск
| Ледовая арена «Трактор» (7 500)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Трактор, Челмет
| Анвар Гатиятулин
|-
| Белые тигры|  Оренбург
| ЛД «Звёздный» (2 500)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | —
| Дмитрий Бондарев
|-
| Ирбис |  Казань
| Татнефть Арена (9 300)
| align=center | 2011
| align=center | 2011
| align=center | Ак Барс
| Сергей Лопушанский
|-
| Ладья|  Тольятти
| ДС «Волгарь» (2 900)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Лада
| Владимир Швецов
|-
| Олимпия|  Кирово-Чепецк
| Олимп-Арена (1 800)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | —
| Валерий Кардаков
|-
| Реактор|  Нижнекамск
| СКК «Нефтехимик» (5 500)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Нефтехимик
| Александр Соколов
|-
| Стальные лисы |  Магнитогорск
| Арена-Металлург (7 700)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Металлург Мг
| Игорь Андросов
|-
| Толпар |  Уфа
| Уфа-Арена (8 070)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Салават Юлаев
| Венер Сафин
|-
| Чайка|  Нижний Новгород
| ДC им. В. С. Коноваленко (4 200)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Торпедо
| Вячеслав Рьянов
|-
| Челны|  Набережные Челны
| Ледовый дворец спорта (1 500)
| align=center | 2004
| align=center | 2012
| align=center | —
| Айдар Мусакаев
|-
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#caf2dc; text-align:center" rowspan=10 | Дивизион Урал-Сибирь
|-
| Авто|  Екатеринбург
| КРК «Уралец» (5 570)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Автомобилист
| Владислав Отмахов
|-
| Кристалл|  Бердск
| ЛДС «Бердск» (1 200)
| align=center | 2005
| align=center | 2011
| align=center | —
| Владимир Громилин
|-
| Кузнецкие медведи|  Новокузнецк
| ДС «Кузнецких металлургов» (7 533)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Металлург Нк
| Александр Китов
|-
| Мамонты Югры|  Ханты-Мансийск
| Арена Югра (5 500)
| align=center | 2011
| align=center | 2011
| align=center | Югра
| Павел Езовских
|-
| Омские ястребы|  Омск
| Арена Омск (10 318)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Авангард
| Юрий Панов
|-
| Сибирские снайперы |  Новосибирск
| ЛДС «Сибирь» (7 384)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Сибирь
| Николай Заварухин
|-
| Снежные барсы|  Астана
| ДС «Казахстан» (5 532)
| align=center | 2011
| align=center | 2011
| align=center | Барыс
| Галым Мамбеталиев
|-
| Тюменский легион|  Тюмень
| Дворец спорта (3 346)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Рубин
| Валерий Дудзинский
|-
| Юниор|  Курган
| ЛДС им. Парышева (2 500)
| align=center | 2012
| align=center | 2012
| align=center | Зауралье
| Лев Бердичевский
|-
|}

 Регулярный чемпионат 
 Турнирная таблица 

Примечание
1:  ХК «Энергия» (Карловы Вары, Чехия) снялся с розыгрыша чемпионата МХЛ в связи с тяжелой финансовой ситуацией. Соответствующая просьба была удовлетворена Департаментом проведения соревнований МХЛ.
  М — место в конференции, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

Полужирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф.Курсивом'' выделены клубы, лишившиеся шансов на попадание в плей-офф.р – победитель регулярного сезона, к – победитель конференции, д''' – победитель дивизиона

Лучшие игроки по месяцам

Статистика игроков

Полевые игроки 
В этой таблице указаны лучшие бомбардиры, отсортированные по количеству набранных очков, затем по количеству забитых голов.

Вратари 
В этой таблице указаны лучшие вратари, отсортированные по среднему количеству пропущенных шайб (коэффициент надёжности).

Кубок Вызова 
Кубок вызова МХЛ 2015 примет Череповец. Традиционная встреча команд «Запада» и «Востока», составленных из игроков чемпионата Молодёжной хоккейной лиги, пройдёт 31 января. Такое решение было принято на заседании Правления НП «МХЛ» 31 июня.

Плей-офф

Лучшие игроки раундов плей-офф

Статистика игроков 
В этой таблице указаны лучшие бомбардиры, отсортированные по количеству набранных очков, затем по количеству забитых голов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МХЛ
 Календарь МХЛ на сезон 2014/2015 (PDF-файл)

Молодёжная хоккейная лига
2014 год в хоккее
2015 год в хоккее